A201 (België) - weg in België
A201 (Groot-Brittannië) - weg in Groot-Brittannië